Zöphel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Zöphel (1869–1953), deutscher Politiker
 Jens-Uwe Zöphel (* 1969), deutscher Fußballspieler